Földy ist der Familienname folgender Personen:
 Éva Földy (* 1936), ungarische Tischtennisspielerin
 Laszlo Földy (1934–2015), schweizerisch-ungarischer Tischtennisspieler
 Theresia Földy (* 1946), schweizerisch-ungarische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Földi